Etxegoien est un nom d'origine basque et peut faire référence à :

Patronyme 

 Unai Emery Etxegoien est un footballeur espagnol reconverti en entraîneur ;
 Juan Carlos Etxegoien "Xamar" est un écrivain en langue basque ;
 Fermin Etxegoien est un écrivain, journaliste et homme de radio basque espagnol de langue basque.

Toponyme 

 Etxegoien est un village ou commune espagnol faisant partie de la municipalité d'Ayala dans la province d'Alava.

Voir aussi
 
 Etxe

Patronyme basque
Toponymie basque